Cochleosaurus is een geslacht van uitgestorven temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën'), dat leefde tijdens het Laat-Carboon (Moscovien, ongeveer 310 miljoen jaar geleden).

De Tsjechische paleontoloog Antonín Frič (indertijd meestal Fritsch genoemd) benoemde de typesoort Melosaurus? bohemicus in 1876. De soortaanduiding verwijst naar Bohemen. Hij benoemde een apart geslacht Cochleosaurus in 1885 met verwijzing naar de lepelvormige uitsteeksels op de supra-occipitale botten aan de achterkant van de schedel, van het Latijnse cochlea 'schelp' en het Griekse sauros 'hagedis').

Het holotype is NMP M1268 waarvan de tegenplaat het inventarisnummer NMP M 540 heeft. Het bestaat uit een schedel met een dentarium. Een grote overvloed aan fossielen (ongeveer vijftig exemplaren) is gevonden in de Kladno-formatie van de Tsjechische Republiek, in de buurt van Nýřany in Centraal-Europa en in de Morien-groep van Nova Scotia in Noord-Amerika. Veel van de vondsten zijn benoemd als aparte taxa die achteraf synoniemen van Cochleosaurus bleken: Gaudrya latistoma, Dendrerpeton pyriticum, Dendrerpeton? deprivatum en Nyrania trachystoma.

In 1980 benoemde Rieppel een Cochleosaurus florensis. De soortaanduiding verwijst naar Florence in Nova Scotia. Het holotype is MCZ 4343, een schedel.  

Het was een dier van gemiddelde grootte, honderdtwintig tot honderdzestig centimeter lang. Er wordt aangenomen dat Cochleosaurus een semi-aquatisch hinderlaagroofdier was, jagend als moderne krokodillen. 

Uitgestorven amfibieën